Роквил има више значења:
 Роквил (Алабама)
 Роквил (Конектикат)
 Роквил (Јужна Каролина)
 Роквил (Јута)
 Роквил (Индијана)
 Роквил (Мериленд)
 Роквил (Минесота)
 Роквил (Мисури)
 Роквил (Небраска)